Die Abkürzung VGV steht für:
 Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert, ein Verkehrsbetrieb im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Die Abkürzung VgV steht für:
 Vergabeverordnung, eine Rechtsverordnung

Die Abkürzung vgV steht für:
 vertraglich gebundener Vermittler, ein Subvermittler von Finanzinstrumenten.

Abkürzung